Leste — ponto cardeal
Rio Este — em Portugal
Família Este — família italiana que governou os ducados de Ferrara e de Módena e Reggio
Casa da Áustria-Este — ou Habsburgo-Este; ramo menor da dinastia de Habsburgo-Lorena

Localidades
Este (Pádua) — comuna italiana
Ciudad del Este — cidade do Paraguai
Este (São Pedro e São Mamede) — freguesia de Braga, Portugal

Desambiguações de topônimos